Kurdistan kan henvise til:

 Kurdistan – et geografisk og kulturelt defineret område som består af dele af Tyrkiet, Irak, Iran og Syrien
 Kurdistan (Irak) – en autonom region i Irak
 Kurdistan (provins) – en provins i Iran